Niemcy:
 Dahlheim – dzielnica gminy Staufenberg w kraju związkowym Dolna Sakosnia, w powiecie Getynga
 Dahlheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Werner Dahlheim – niemiecki historyk

Zobacz też:
 Dalheim